Distictis är ett släkte av katalpaväxter. Distictis ingår i familjen katalpaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Katalpaväxter
Distictis

ceb:Distictis